Каре́лия может означать:
 В географии
 Республика Карелия — субъект Российской Федерации.
 Карелия (историческая область) — исторический регион в Северной Европе.
 Карелия (историческая провинция Финляндии) — историческое название Западной Карелии, провинции Финляндии.
 Еврорегион «Карелия» — совокупность сопредельных территориально-административных единиц Республики Карелия и Финляндии.
 Северо-Карельское государство (1919—1920)
 Карельская трудовая коммуна (1920—1923)
 Автономная Карельская Социалистическая Советская Республика (1923—1936)
 Карельская Автономная Советская Социалистическая Республика (1936—1940, 1956—1991)
 Карело-Финская Советская Социалистическая Республика (1940—1956)
 Тверская Карелия — район компактного расселения тверских карел.
 В прессе
 Карелия (газета) — общественно-политическая газета Республики Карелия.
 Карелия (издательство) — издательство в Петрозаводске.
 Карелия (информационное агентство) — информационное агентство в Петрозаводске.
 Карелия (киножурнал) — ежемесячный киножурнал, основан в 1939 году в Петрозаводске. Выпуск прекращён в 2007 году.
 Карелия (энциклопедия) — универсальное справочное издание в трёх томах (выпуск 2007—2011 годы).
 Карелия (телерадиокомпания) — телерадиокомпания в Карелии, филиал ВГТРК.
 Carelia — финноязычный литературный журнал издательства «Периодика».
 В технике
 Карелия (поезд) — скорый поезд № 17/18 сообщением Петрозаводск — Москва.
 Карелия (средний разведывательный корабль) — Средний разведывательный корабль пр.864
 Карелия (подводная лодка) — атомный подводный крейсер К-18 проекта «Дельфин».
 В спорте
 Карелия (футбольный клуб) — футбольный клуб из Петрозаводска, основан в 2011 году.
 Карелия-Дискавери — футбольный клуб из Петрозаводска, носил название «Карелия» в 1992 и в 2006—2009 годах.
 «СКА-Карелия» — молодёжная хоккейная команда из Кондопоги.
 «ВМФ-Карелия» и «СКА-Карелия» — прежние названия хоккейного клуба «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга, в 2012—2015 годах базировавшегося в Кондопоге.
 Кубок Карьяла — ежегодный хоккейный турнир, который проводится в Финляндии.
 Карелия (лыжи) — популярная в СССР модель спортивно-беговых лыж.
 В искусстве
 Карелия (песня) — эстрадная песня композитора Александра Колкера на стихи Кима Рыжова, премьера которой состоялась в 1963 году.
 Карелия-Брасс — ансамбль медных духовых инструментов из Петрозаводска, основан в 1973 году.
 Здания и сооружения
 Карелия (гостиница, Петрозаводск) — гостиничный комплекс в Петрозаводске.
 Карелия (гостиница, Санкт-Петербург) — гостиница в Санкт-Петербурге.
 Карелия (павильон) — выставочный павильон ВДНХ в Москве.
 Другое
  — научное (латинское) название рода южноамериканских растений семейства Астровые (Сложноцветные).
 Karjala (ансамбль) — карельский фольклорно-этнографический ансамбль, организован в 1961 году в Петрозаводске.
 Karjala (торговая марка) — марка финского пива.

См. также 
 Карельский
 Карельское
 Карельская, Римма Клавдиевна